Монсоро ( ; ) — коммуна во Франции, в области Анжу. Входит в состав кантона Сомюр одноимённого округа, департамент Мен и Луара. Включена в список «Самых красивых деревень Франции». Монсоро и его замок, в котором находится музей современного искусства, являются частью долины Луары от Сюлли-сюр-Луар до Шалон-сюр-Луар в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Код INSEE коммуны — 49219.

Климат

Население 
Население коммуны на 2015 год составляло 447 человека.

Достопримечательности 
 Замок Монсоро
 Музей современного искусства в замке Монсоро

Примечания

Ссылки 

 Сайт коммуны Монсоро 
 Сайт замка Монсоро

Коммуны департамента Мен и Луара
Самые красивые деревни Франции (Земли Луары)